Silvertronen kan syfta på:

 Drottning Kristinas silvertron – en tron som har använts av Sveriges regent
 Silvertronen (roman) – den sjätte boken i C.S. Lewis serie om landet Narnia
 Silvertronen (TV-serie) – en brittisk drama- och fantasyserie från 1990